

Belgio
Chiesa di San Leonardo a Zoutleeuw

Italia

Basilicata 
 Chiesa di San Leonardo a Matera

Calabria
Chiesa di San Leonardo a Borgia

Campania
Chiesa di San Leonardo a Guardia Sanframondi
Chiesa di San Leonardo a Ottaviano
Chiesa di San Leonardo a Panza d'Ischia, frazione di Forio
Chiesa di San Leonardo a Procida

Emilia-Romagna 
 Chiesa di San Leonardo a Boccolo Noce, frazione di Farini
 Chiesa di San Leonardo a Contile, frazione di Varsi
 Chiesa di San Leonardo Abate a Masi Torello
 Chiesa di San Leonardo a Metti, frazione di Bore
 Chiesa di San Leonardo Limosino a Mortizzuolo, frazione di Mirandola
 Chiesa di San Leonardo a Parma

Friuli-Venezia Giulia
Chiesa di San Leonardo a Bellazoia, frazione di Povoletto
Chiesa di San Leonardo a Cavalicco, frazione di Tavagnacco
Chiesa di San Leonardo a Dogna
Chiesa di San Leonardo a Fagagna
Chiesa di San Leonardo a Fusine in Valromana, frazione di Tarvisio
Chiesa di San Leonardo a Medeuzza, frazione di San Giovanni al Natisone
Chiesa di San Leonardo a Osais, frazione di Prato Carnico
Chiesa di San Leonardo a Provesano, frazione di San Giorgio della Richinvelda
Chiesa di San Leonardo a Porto Nogaro, frazione di San Giorgio di Nogaro
Chiesa di San Leonardo a San Leonardo

Lazio
Chiesa di San Leonardo da Porto Maurizio ad Acilia, frazione di Roma
Ex chiesa di San Leonardo o del Suffragio a Rieti
Chiesa dei Santi Leonardo ed Erasmo a Roccagorga
Chiesa di San Leonardo a Tufo, frazione di Minturno

Lombardia
 Chiesa di San Leonardo a Bergamo
 Chiesa di San Leonardo a Dervio
 Chiesa di San Leonardo a Mantova

Liguria 
 Chiesa di San Leonardo a Follo

Marche
 Eremo di San Leonardo al Volubrio, sui Monti Sibillini, nel comune di Montefortino

Molise
 Chiesa di San Leonardo a Campobasso
 Chiesa di San Leonardo a Colli a Volturno

Piemonte
Chiesa di San Leonardo a Canelli
Chiesa di San Leonardo a Pallanza, quartiere di Verbania

Puglia
Chiesa di San Leonardo ad Altamura
Chiesa di San Leonardo a Cerignola
Chiesa di San Leonardo di Siponto a Manfredonia

Sardegna
 Chiesa di San Leonardo a Bessude
Chiesa di San Leonardo a Florinas
Chiesa di San Leonardo a Luogosanto
Chiesa di San Leonardo di Silonis a Luras
Chiesa di San Leonardo a Martis
Chiesa di San Leonardo a Masullas
Chiesa di San Leonardo a Oschiri
Chiesa di San Leonardo a Serramanna
Chiesa di San Leonardo di Siete Fuentes a Santu Lussurgiu
Chiesa di San Leonardo a Villanova Monteleone

Sicilia
Chiesa di San Leonardo a Cefalù
Chiesa di San Leonardo Abate a Mascali
Chiesa di San Leonardo a Palermo
Chiesa di San Leonardo a Partinico
Chiesa di San Leonardo a Tusa

Toscana
Chiesa di San Leonardo ad Abbadia San Salvatore
Chiesa di San Leonardo ad Arcidosso
Chiesa di San Leonardo ad Arezzo
Chiesa di San Leonardo a Bagnone
Chiesa di San Leonardo in Treponzio a Capannori
Chiesa di San Leonardo a Castel del Piano
Pieve di San Leonardo a Cerreto Guidi
Chiesa di San Leonardo in Arcetri a Firenze
Chiesa di San Leonardo a Grosseto
Chiesa di San Leonardo a Lajatico
Chiesa di san Leonardo e di Santa Maria Assunta a Lari
Chiesa di San Leonardo in Borghi a Lucca
Chiesa di San Leonardo a Manciano
Chiesa di San Leonardo al Frigido a Massa
Chiesa di san Leonardo a Montefollonico, frazione di Torrita di Siena
Chiesa di San Leonardo a Montepescali, frazione di Grosseto
Chiesa di San Leonardo al Lago a Monteriggioni
Chiesa di San Leonardo a Pistoia
Chiesa di San Leonardo a Ravi, frazione di Gavorrano 
Chiesa di San Leonardo a Serra Pistoiese, frazione di Marliana
Chiesa di San Leonardo a Siena
Chiesa di San Leonardo a Stagno, frazione di Collesalvetti
Chiesa di San Leonardo e San Quirico a Vernio

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di San Leonardo a Borghetto sull'Adige, frazione di Avio
 Chiesa di San Leonardo a Castelnuovo
Chiesa di San Leonardo a Favogna di Sotto, frazione di Magrè sulla Strada del Vino
 Chiesa di San Leonardo a Lisignago, frazione di Cembra Lisignago
 Chiesa di San Leonardo a Mattarello, frazione di Trento
 Chiesa di San Leonardo a Montesover, frazione di Sover
 Chiesa di San Leonardo a Montevaccino, frazione di Trento
 Chiesa di San Leonardo a Nogaredo
 Chiesa di San Leonardo a San Leonardo in Passiria
 Chiesa di San Leonardo a Tenno
 Chiesa di San Leonardo a Tesero
 Chiesa di San Leonardo a Vigolo Baselga, frazione di Trento
 Chiesa di San Leonardo ad Auna di Sopra, frazione di Renon

Veneto
Chiesa di San Leonardo a Bevadoro
Chiesa di San Leonardo a Borgoricco
Chiesa di San Leonardo  a Correzzola
Chiesa di San Leonardo a Moriago della Battaglia
 Chiesa di San Leonardo a Padova
 Chiesa di San Leonardo a Ponzano Veneto
Chiesa di San Leonardo sul monte Moro a San Mauro di Saline
 Chiesa di San Leonardo a Treviso
Chiesa di San Leonardo a Venezia
 Chiesa di San Leonardo a Vestenanova
 Chiesa di San Leonardo a Villadose

Stati Uniti d'America
Chiesa di San Leonardo da Porto Maurizio a Boston nel Massachusetts

Svizzera
Chiesa di San Leonardo a Robasacco, frazione di Cadenazzo, nel Cantone Ticino

Pagine correlate
Chiesa di San Leonardo da Porto Maurizio